Variaciones sobre un tema de Robert Schumann puede hacer referencia a:
 Variaciones sobre un tema de Robert Schumann (Clara Schumann) Op. 20, composición de Clara Schumann.
 Variaciones sobre un tema de Robert Schumann (Brahms) Op. 9, composición de Johannes Brahms.